Xuanwu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xuanwu Qu (härad i Kina, Peking), 
 Xuanwu Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar